Nach dem Hochfest Allerheiligen sind folgende Kirchen und Kapellen benannt:

Ägypten 
 Allerheiligen-Kathedrale (Kairo)

Belarus 
 Gedächtniskirche aller Heiligen (Minsk)

Deutschland

A 
 Allerheiligenkirche (Allersberg) in Allersberg
 Allerheiligen (Maineck) in Altenkunstadt

B 
 Allerheiligen-Kirche in Bad Homburg vor der Höhe
 Allerheiligenkirche (Bad Säckingen) in Bad Säckingen
 Allerheiligenkirche (Borsigwalde) in Berlin-Borsigwalde
 Allerheiligenkirche (Brigachtal) in der Gemeinde Brigachtal

D 
 Kirche Allerheiligen in Delmenhorst
 Zu allen Heiligen (Berlebeck/Heiligenkirchen) in Detmold
 Allerheiligen (Dittelsheim)

E 
 Allerheiligenkirche (Ebenhausen), Bayern
 Allerheiligenkirche (Egenhausen), Bayern
 Allerheiligenkirche (Eichstruth), Thüringen
 Allerheiligenkirche (Elsdorf) in Elsdorf (Niedersachsen)
 Allerheiligenkirche (Erfurt) in Erfurt, Sachsen-Anhalt
 Allerheiligenkapelle (Esslingen am Neckar), heute Stadtarchiv

F 
 Allerheiligen-Kirche (Falkenberg/Elster)
 Allerheiligenkapelle (Frankfurt am Main) in Frankfurt am Main
 Allerheiligenkirche (Frankfurt am Main) in Frankfurt am Main

G 
 Allerheiligen (Unterröppisch) in Gera

H 
 Allerheiligenkirche (Hamburg) in Hamburg-Neuwiedenthal
 Allerheiligenkirche (Rieth) in Heldburg-Rieth

J 
 Wallfahrtskirche Allerheiligen (Jettingen-Scheppach), in Jettingen-Scheppach

K 
 Allerheiligenkirche (Werningsleben) in Amt Wachsenburg-Werningsleben
 Allerheiligenkirche (Kupprichhausen)

L 
 Allerheiligenbergkapelle in Lahnstein-Niederlahnstein
 Allerheiligenkirche in Leinach
 Allerheiligenkirche (Leonberg) bei Leonberg-Pfaffenreuth
 Allerheiligen (Lülsfeld)

M 
 Allerheiligenkirche (Mühlhausen) in Mühlhausen/Thüringen
 Allerheiligen-Hofkirche in München
 Allerheiligenkirche am Kreuz in München
 Griechisch-orthodoxe Allerheiligenkirche in München
 Allerheiligenkirche (Freimann) in München-Freimann

N 
 Allerheiligenkapelle (Nürnberg) in Nürnberg

O 
 Allerheiligenkirche (Ebenhausen) in Oerlenbach, OT Ebenhausen

R 
 Allerheiligenkirche (Raschau) in Raschau-Markersbach-Raschau
 Allerheiligenkapelle (Regensburg) in Regensburg
 Allerheiligenkirche (Brittheim) in Rosenfeld-Brittheim
 Pfarrkirche Allerheiligen (Rosenheim) in Rosenheim

S 
 Allerheiligenkirche (Eldagsen) in Springe-Stadt Eldagsen
 Allerheiligenkirche (Sulzbach/Saar)

T 
 Allerheiligenkirche (Tittmoning)

U 
 Allerheiligenkirche (Lehr) in Ulm-Lehr
 Allerheiligen (Unterröppisch)
 Allerheiligenkirche (Unterwittighausen) in Wittighausen

V 
 Allerheiligen (Vöhrenbach-Urach)

W 
 Allerheiligenkirche (Wadern) in Wadern
 Allerheiligenkirche (Warngau) (Wallfahrtskirche) in Warngau-Allerheiligen
 Allerheiligenkirche (Kleinschwarzenlohe) in Wendelstein-Kleinschwarzenlohe
 Pfarrkirche Allerheiligen (Wieden)
 Schlosskirche (Lutherstadt Wittenberg)
 Allerheiligenkapelle (Unterscheffach) in Wolpertshausen-Unterscheffach

Frankreich 
 Allerheiligenkirche (Straßburg), russisch-orthodox

Georgien 
 Allerheiligenkirche von Gurdschaani, Qelazminda, im Landkreis Gurdschaani
 Allerheiligenkloster von Watschnadsiani, Qelazminda, im Landkreis Gurdschaani

Griechenland 
 Allerheiligenkirche (Loutrochori)

Großbritannien 
 siehe All Saints Church

Italien 
 Ognissanti (Florenz)
 Ognissanti in Via Appia Nuova, Rom
 All Saints Church (Rom)

Österreich 
Burgenland
 Pfarrkirche Frankenau
 Pfarrkirche Nebersdorf
 Pfarrkirche Pama
 Pfarrkirche Rotenturm an der Pinka
 Pfarrkirche Siegendorf
 Pfarrkirche Sigleß

Niederösterreich
 Pfarrkirche Totzenbach

Steiermark
 Pfarrkirche Allerheiligen bei Pöls
 Pfarrkirche Allerheiligen im Mürztal
 Pfarrkirche Allerheiligen bei Wildon
 Pfarrkirche Deutschlandsberg
 Allerheiligenkirche (Graz)
 Pfarrkirche Palfau

Tirol
 Allerheiligenkapelle (Göriach)
 Jesuitenkirche (Hall in Tirol)
 Pfarrkirche Allerheiligen (Innsbruck)

Wien
 Allerheiligenkirche (Wien)

Sonstiges
 Die Wallfahrtskirche Allerheiligen im Mühlkreis ist aber der Maria, Königin Aller Heiligen, geweiht, und eine Marienkirche.

Polen 
 Basilika zum heiligsten Erlöser und allen Heiligen in Dobre Miasto
 Allerheiligenkirche (Gliwice) in Gliwice
 Allerheiligenkirche (Warschau)
 Allerheiligenkirche (Wojsław) in Wojsław

Russland 
 Allerheiligenkirche in der Kathedrale auf dem Blut, Jekaterinburg
 Allerheiligen-Kirche zu Krasnoje Selo, Moskau

Schweden 
 Allhelgonakyrkan (Lund)

Schweiz 
 Allerheiligen (Basel)
 Allerheiligen-Kapelle (Grenchen)
 Allerheiligen (Zürich-Neuaffoltern)

Slowakei 
 Allerheiligenkirche bei Rosenberg (Ružomberok)

Sudan 
 Allerheiligen-Kathedrale von Khartum
 Alte Allerheiligen-Kathedrale von Khartum

Tschechien 
 Allerheiligenkirche (Dobříkov)
 Allerheiligenkirche (Dolní Bučice)
 Allerheiligenkirche (Jáchymov)
 Allerheiligenkapelle in Sedlec
 Allerheiligenkapelle (Prag)

Ukraine 
 Allerheiligenkirche (Mariupol)

Siehe auch 
 Allerheiligenkloster
 All Saints Church
 Pfarrkirche Allerheiligen

 
Allerheiligen